

Вестон — місто, штат Коннектикут
 Вестон — місто, штат Флорида
 Вестон — місто, штат Айдахо
 Вестон — місто, штат Мен
 Вестон — місто, штат Массачусетс
 Вестон — місто, штат Міссурі
 Вестон — місто, штат Орегон
 Вестон — місто, штат Техас
 Вестон — місто, штат Вермонт
 Вестон — місто, штат Західна Вірджинія
 Вестон — місто в окрузі Кларк, штат Вісконсин
 Вестон — місто в окрузі Данн, штат Вісконсин
 Вестон — місто в окрузі Марафон, штат Вісконсин
 Вестон — селище, штат Небраска
 Вестон — селище, штат Огайо
 Вестон — селище, штат Вісконсин
 Вестон — переписна місцевість, штат Колорадо
 Вестон — переписна місцевість, штат Айова
 Вестон — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі
 Вестон — переписна місцевість, штат Пенсільванія

Прізвище 
 Річард Вестон (1733—1806) — британський ботанік.